Grzymałów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Grzymałów, un village de la voïvodie de Łódź
 Grzymałów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
en Ukraine
 Grzymałów, nom polonais de la ville de Hrymailiv du Raion de Houssiatyn dans l'oblast de Ternopil